De finale van de FA Cup van het seizoen 1987/88 werd gehouden op 14 mei 1988 in het oude Wembley Stadium in Londen. Liverpool nam het op tegen Wimbledon. Wimbledon verraste vriend en vijand door het op papier sterkere Liverpool van speler-trainer Kenny Dalglish te verslaan met 0–1. 

Lawrie Sanchez scoorde na 37 minuten de enige goal, een kopbal op een vrije schop van Dennis Wise genomen aan de linkerzijde van het veld nadat scheidsrechter Brian Hill een weliswaar lichte trekfout opmerkte van Liverpool-rechtsachter Steve Nicol op Wimbledon-linksachter Terry Phelan. Sanchez gaf zelf de steekpass naar Phelan die leidde tot de overtreding van Nicol en bijgevolg de nauwkeurige vrije schop van Wise. Wise was op dat moment een van de opkomende talenten van het Engelse voetbal. Vijf minuten voordat Sanchez het enige doelpunt van de finale scoorde, werd een doelpunt van Liverpool-aanvaller Peter Beardsley door Hill afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft stopte Wimbledon-doelman Dave Beasant een strafschop van Liverpool-spits John Aldridge. Dit was de eerste strafschop in een FA Cup-finale die werd gekeerd. Beasant was voorts de eerste doelman die aanvoerder was in een FA Cup-finale.

Finale

Wedstrijd

Zie ook 

 FA Cup 1987/88
 Engels voetbalkampioenschap 1987/88
 Football League Cup 1987/88
 Finale League Cup 1988

1988
Liverpool FC
FA
Sportevenement in Londen